Locken bezeichnet:
 Locken, gekräuseltes Haar beim Menschen
 Tom Locken, US-amerikanischer Curler
 Locken, Dorf im Kreis Osterode in Ostpreußen, seit 1945: Łukta im Powiat Ostródzki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
Siehe auch:
 Locke
 Loken
 Verlockung